Чемпионат Греции по футболу 2015/2016 — 80-й чемпионат Греции по футболу, начавшийся 22 августа 2015 года. Чемпионат закончился в мае 2016 года. Чемпионом стал «Олимпиакос».

По итогам прошлого сезона в Греческую футбольную лигу вылетели «Керкира» и «Эрготелис». В третий дивизион вылетели «ОФИ» и «Ники Волос». Место этих команд заняли «АЕК» и «Ираклис». Таким образом, в этом сезоне количество команд сократилось до шестнадцати.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|
|
|
|
|

<small>Источник: Superleague Greece

Результаты матчей

Изменения положения команд по ходу чемпионата

Лидеры чемпионата

2-е место по ходу чемпионата

3-е место по ходу чемпионата

Плей-офф за Лигу Европы

Таблица

Результаты

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Чемпионат Греции по футболу

Примечания 

2015/2016
Греция
Спорт в Греции в 2015 году
Спорт в Греции в 2016 году